Autographa circumscripta är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1966. Autographa circumscripta ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
circumscripta